Контепек има више значења:

 Контепек, Сан Хосе Контепек (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Контепек (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Контепек (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Контепек (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Контепек (Контепек, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику